Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Monte-Carlo Rolex Masters 2013 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů. Osminásobným obhájcem titulu byl pátý hráč světa Rafael Nadal ze Španělska.

Vítězem soutěže dvouhry se stala srbská světová jednička Novak Djoković, který ve finále porazil třetího nasazeného Rafaela Nadala 6–2 a 7–6(7–1). Španěl tak neprodloužil sérii osmi titulů v řadě, rekord na okruhu ATP Tour, a ukončil šňůru 46 výher z antuky v Monte Carlu.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (vítěz)
  Andy Murray (3. kolo)
  Rafael Nadal (finále)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  Nicolás Almagro (2. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Milos Raonic (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Juan Mónaco (3. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber ''(3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Djoković
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Jarkko Nieminen
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3= 
|RD1-team3= Fabio Fognini
|RD1-score3-1=77
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=7
|RD1-team4= Richard Gasquet
|RD1-score4-1=60
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5= 
|RD1-team5= Grigor Dimitrov
|RD1-score5-1=2
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=4
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Rafael Nadal
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=2
|RD1-score6-3=6

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Jo-Wilfried Tsonga
|RD1-score7-1=2
|RD1-score7-2=6
|RD1-score7-3=6
|RD1-seed8=13
|RD1-team8= Stanislas Wawrinka
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=3
|RD1-score8-3=4

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Novak Djoković
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2= 
|RD2-team2= Fabio Fognini
|RD2-score2-1=2
|RD2-score2-2=1
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=3
|RD2-team3= Rafael Nadal
|RD2-score3-1=6
|RD2-score3-2=77
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=6
|RD2-team4= Jo-Wilfried Tsonga
|RD2-score4-1=3
|RD2-score4-2=63
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Novak Djoković
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=77
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=3
|RD3-team2= Rafael Nadal
|RD3-score2-1=2
|RD3-score2-2=61
|RD3-score2-3=
}}

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů 
  Albert Ramos (kvalifikován)
  Pablo Andújar (kvalifikován)
  Victor Hănescu (kvalifikován)
  Daniel Brands (kvalifikován)
  Tobias Kamke (1. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin (kvalifikován)
  Blaž Kavčič (2. kolo)
  Go Soeda (1. kolo)
  Albert Montañés (kvalifikován)
  Guillaume Rufin (2. kolo)
  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Thiemo de Bakker (2. kolo)
  Serhij Stachovskyj (2. kolo)
  Philipp Petzschner (2. kolo)

Kvalifikanti 
  Albert Ramos
  Pablo Andújar
  Victor Hănescu
  Daniel Brands
  Jesse Huta Galung
  Édouard Roger-Vasselin
 ''' Albert Montañés

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013